Карасиха — деревня в составе Богородского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области.

География 
Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население

Примечания 

Населённые пункты Варнавинского района